La communauté de la Nouvelle Alliance est une association publique de fidèles, en vue de devenir un institut de vie religieuse apostolique, située à la Chapelle-Montligeon dans l'Orne.

Historique

Fondée par sœur Marie-Aimée, la communauté de la Nouvelle Alliance est érigée dans le diocèse de Séez le . Elle dépend de l’actuel évêque de Séez,  Habert.

La communauté s’installe à la Chapelle-Montligeon en 1991 avant de succéder aux Bénédictines de Montmartre dans l’animation de la vie spirituelle du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon en 2000.

En 2009, les sœurs entreprennent la construction de leur premier prieuré.

Organisation

Les sœurs habitent toutes ensemble dans un couvent, selon la règle de saint Paul de la Croix, et mènent une .

La communauté est également en lien avec la  : des laïcs, qui, sans quitter leur lieu de vie, vivent selon le charisme de la communauté de la Nouvelle Alliance.

Activités

Leur vocation est contemplative par le silence, la solitude, l'oraison et l'adoration eucharistique et missionnaire par l'écoute spirituelle, l'animation de sessions, les visites à domicile, les missions en paroisse, l'accueil des pauvres, etc.

La communauté de la Nouvelle Alliance participe à l'animation spirituelle du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon.

La couture, la reliure et la confection de confitures sont autant de petits travaux d’artisanat qui permettent à la communauté de subvenir à ses propres besoins.

Les sœurs souhaitent . Les couleurs de leur habit, rouge bordeaux et beige, rappellent d’ailleurs les couleurs des saintes espèces.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
 Paul de la Croix  
 Gemma Galgani

Lien externe 
 Site de la communauté

Association ou organisme lié au catholicisme
Religion dans l'Orne